Ла́зерная а́рфа — электронный музыкальный инструмент, состоящий из нескольких лазерных лучей, которые нужно перекрывать, по аналогии с щипками струн обычной арфы. Французский композитор Жан Мишель Жарр использует лазерные арфы в своих световых шоу.

Типы лазерных арф 
Существует две основные разновидности этого инструмента: фреймовая арфа (или закрытая арфа, арфа в рамке) и открытая арфа (безрамочная арфа).

Фреймовая лазерная арфа представляет собой замкнутую конструкцию, у которой снизу вверх идут лучи лазера, и они «упираются» в верхний край этой рамки, на котором смонтированы фотоприёмники (как в системах лазерной сигнализации или в турникетах метро). При прерывании луча рукой фотоприёмник выдает сигнал о потере света, и система издаёт определенный звук. Иногда фреймовые арфы выполняются в виде реальных арф.

Открытая лазерная арфа (иногда её называют системой с бесконечными лучами) — это обычно ничем не огороженный лазерный «веер», исходящий из лазерного проектора той или иной конструкции. Называется «открытой», потому что ни с боков, ни тем более сверху, она ничем не закрыта. При использовании в помещении лучи просто достигают потолка, на открытых же площадках лучи вообще могут свободно уходить в небо. И, соответственно, ни о каких фотоприёмниках тут речь не идет.

Принцип работы таких лазерных арф сложнее, и основную роль тут играют специальные сенсоры, расположенные снизу, у ног исполнителя. Эти сенсоры регистрируют световые вспышки от рук исполнителя: когда музыкант накрывает своей ладонью тот или иной луч, его ладонь вспыхивает ярким светом. По принципу работы этих сенсоров открытые лазерные арфы подразделяются на чисто аппаратные и на программно-аппаратные. В первых сигналы от фоточувствительных элементов обрабатываются приборами на основе микроконтроллеров, во вторых сенсорами обычно выступают скоростные видеокамеры (от 60 кадров в секунду и выше), изображение от которых обрабатывается специальными программами на компьютерах в реальном времени. В дальнейшем и те, и другие открытые лазерные арфы могут выдавать сигнал на программный или «железный» синтезатор, который в конечном счете и воспроизводит звучание того или иного инструмента.

Первые лазерные арфы были одноцветными — обычно с зелёными лучами. Связано это с особенностью человеческого зрения: при одной и той же мощности лазерного проектора зелёный свет лазера гораздо лучше виден, чем, скажем, красный. Но потом стали появляться двухцветные и многоцветные лазерные арфы.

Двухцветная лазерная арфа была изобретена и изготовлена в 2008 году Маурицио Карелли (Maurizio Carelli). Итальянский инженер по программному обеспечению и электронной аппаратуре создал портативную двухцветную лазерную арфу под названием «КромаЛАЗЕР КЛ-250» (KromaLASER KL-250). Она базировалась на слабых (всего 80—100 mW) лазерных лучах, ведь это был лишь прототип нынешней лазерной арфы. После этого Карелли разработал окончательную и более мощную версию лазерной арфы под названием «КромаЛАЗЕР КЛ-450» (KromaLASER KL-450). Характерная черта инструмента — сконфигурированная полная октава с зелёными лучами (для любых диатонических нот) и красными лучами (для любых хроматических нот). Во второй половине 2010 года Маурицио Карелли также разработал полную цветовую версию лазерного устройства, полностью «plug & play», не зависящую от дневного света автономную модель (с 1W лазером) под названием «КромаЛАЗЕР КЛ-ПРО» (KromaLASER KL-PRO), а также другую версию лазерной арфы, способную управлять лазерными сканерами ИЛДА (ILDA), используя синий/голубой цвет для реализации первого многоцветного лазерного регулятора: «КЛ-Контроль» (KL-Kontrol), прототипом которого был «КЛ-ИЛДА».

«Prolight Laser Harp Controller» — дополнительные приставки к обычному RGB (многоцветному) лазерному проектору. Эти проекторы используются для создания лазерного шоу на концертах, в клубах, на дискотеках. При помощи ILDA-контроллера, управляющего лазерными лучами, и датчика, реагирующего на прерывание этих лучей руками, эти проекторы могут быть превращены в лазерную арфу открытого типа. С подобной конструкцией в мае 2012 года британец Грейг Стюарт дошел до полуфинала конкурса «Britain’s Got Talent».

Примечания

Ссылки 

 Бесструнные арфы играют мелодии лазерными лучами
 The Laser Harp Pages
 Laser Harp of Laser Spectacles
 Кромалазер — предприятие, выпускающее двухцветные и многоцветные лазерные арфы
 Recent laser harp projects by Blueink Studios
 Steve Hobley’s Arduino powered laser harp project 

Электронные музыкальные инструменты
Арфа лазерная
Арфа